La formula molecolare C4H10O4 può indicare:
 Eritritolo
 Treitolo

Formule molecolari